Eghan ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Clement Eghan, ghanaischer Beamter und Botschafter
 Shadrach Eghan (* 1994), ghanaischer Fußballspieler